Detta är en lista över sjöar i Tyresö kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tyresö kommun.

Lista

Tyresö kommun
 Lista